OTP poate fi:

 OTP Bank, o bancă din Ungaria
 Aeroportul Internațional Henri Coandă, codul IATA al acestui aeroport